Ро́берт Ба́ркли, в устаревшей традиции перевода Баркла́й (23 декабря 1648, Гордонстаун, Морей — 3 октября 1690, , ) — английский религиозный деятель и богослов, один из первых квакеров, член клана Баркли.

Биография 
Отец Баркли служил под начальством Густава II Адольфа и, по причинам потрясений тридцатилетней войны, придерживался переменчивых политических взглядов. Роберта направили завершать образование в , в Париже и, возможно, тогда склонили принять римско-католическую веру. В 1667 году, однако он последовал примеру своего отца и присоединился к недавно на тот момент сформированному «Обществу Друзей». В 1670 году он женился на Кристиане Моллисоне из Абердина, принадлежащей к квакерам. В скором времени он — благодаря хорошим ораторским и умственным способностям — стал фактически главным апологетом новой доктрины, добившись признания в диспутах с неким Уильямом Митчеллом.

Публикация им пятнадцати богословских тезисов (Theses Theologiae, 1676) привела к общественному обсуждению в Абердине, в котором каждая сторона заявляла о своей победе. Его самая большая работа «An Apology for the True Christian Divinity» издана на латыни в Амстердаме в 1676 году и являлась тщательно продуманным обоснованием ряда фундаментальных положений, озвученных им в «Тезисах». Она переведена автором на английский язык в 1678 году и до наших дней иногда называется самым важным манифестом общества квакеров. Баркли в своей жизни испытал преследования, которым подверглось всё общество квакеров, и несколько раз оказывался в тюрьме. 

Он много путешествовал по Европе (однажды — с Уильямом Пенном и Джорджем Фоксом) и несколько раз беседовал с принцессой Елизаветой Богемской. В более поздние годы имел большое влияние на короля Якова II, который как Герцог Йоркский дал двенадцати членам общества во владение область Восточная Джерси, губернатором которой стал Баркли (правил в 1682—1688 годах). Он, как сообщается, посещал короля Якова II в целях того, чтобы привести того к соглашению с Вильгельмом Оранским, прибытие которого было на тот момент неизбежно.

См. также 
 История квакеров

Примечания

Ссылки 
 Encyclopædia Britannica website
 An Apology For the True Christian Divinity by Robert Barclay

Религиозные деятели Великобритании
Квакеры